Скочилов — фамилия.

Известные носители:
 Скочилов, Александр Васильевич (1907—1944) — Герой Советского Союза.
 Скочилов, Анатолий Андрианович (1912—1977) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Скачиловка
 Скачков